Raalte steht für:

 Raalte, Gemeinde in der niederländischen Provinz Overijssel

Raalte ist der Familienname folgender Personen:

 Albert van Raalte (1890–1952), niederländischer Dirigent
 Eduard Ellis van Raalte (1841–1921), niederländischen Rechtsanwalt und Politiker
 Herman van Raalte (1921–2013), niederländischer Fußballspieler